Сааведра, Гильермо:

* Сааведра, Гильермо (1903—1957) — чилийский футболист.
 Сааведра, Гильермо (род. 1960) — аргентинский поэт.

Примечания